Макалуба — інша назва грязьового вулкана
 Макалубе-ді-Арагона — природний заповідник в Італії, на острові Сицилія